Szalonna, egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekvő település
 Szalonna, egy zsíros, sertéshúsból készült hagyományos magyar étel

 Pál István (1980) Szalonna, prímás, népzenész